Ben Ricour, auteur-compositeur-interprète français ;
Damien Ricour, comédien et metteur en scène français.

Lien externe 

Patronyme wallon